Иоганн Якоб Кирхнер (; 1796, Нюрнберг, Бавария — 1837, Нюрнберг) — немецкий художник: живописец, рисовальщик и график, мастер офорта.

Точных данных о жизни художника крайне мало. Известно, что, следуя желанию своих родителей, Иоганн Якоб Кирхнер стал продавцом книг в родном Нюрнберге, но затем последовал за другом детства Иоганном Адамом Кляйном в Вену, где учился у Йозефа Антона Коха. В 1814 году Кирхнер переехал в Мюнхен, а позднее, как и Кляйн, отправился в Италию.

Кирхнер дружил с поэтом и учёным-филологом Фридрихом Рюккертом и историком Иоганном Фридрихом Бёмером. Кляйн изобразил Иоганна Кирхнера на известном офорте делающим зарисовки во время путешествия, вероятно, по Дунаю. Искусство Кирхнера высоко ценил гравёр по меди Юлиус Тетер. В истории искусства первой трети XIX века Кирхнер известен своими карандашными рисунками с натуры и живописными ведутами, например видами замка в Нюрнберге или двадцатью двумя видами Вены.

Художник скоропостижно скончался от туберкулёза в возрасте сорока одного года. Его работы хранятся в графической коллекции города Нюрнберга, Графическом собрании Мюнхена и в Гравюрном кабинете музеев Берлина.

Примечания 

Графики Германии
Художники Германии XIX века
Рисовальщики